Bazaine är ett efternamn, som burits av bland andra:

 François Achille Bazaine
 Jean Bazaine